Будівля біржі — назва споруд, спеціально пристосованих для діяльності бірж (у різних містах по всьому світу). Приклади:

Див. також 
 Бьорсен
 Палац Броньяр
 Біржовий палац (значення)